Рут има више значења:
 Рут (Калифорнија)
 Рут (Невада)
 Рут (Северна Каролина)
 Рут (кратер), кратер на Венери

Види још 
РУТА